Stray – gruppo musicale britannico
 Stray – album degli Stray del 1970
 Stray – album degli Aztec Camera del 1990
 Stray – singolo di Bradley Joseph sulla album degli Rapture del 1997
 Stray – videogioco del 2022